Боже може да се односи на:

 Боже (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Боже (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Боже (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Боже Сен Валије Пјержикс ет Ките, насељено место у Француској, у департману Горња Саона